Strømmen IF is een Noorse voetbalclub uit Strømmen in de gemeente Lillestrøm, provincie Viken. De club is opgericht op 25 september 1911 en speelt de thuiswedstrijden in het Strømmen Stadion. De clubkleuren zijn rood-grijs.

Geschiedenis
In 1949 werd Strømmen kampioen van de 1. divisjon en promoveerde zo naar de Eliteserien. Strømmen speelde meestal tegen degradatie. In het seizoen 1953/1954 eindigde de ploeg als tweede in de Eliteserien, achter kampioen Fredrikstad FK. Het jaar erna degradeerde de club terug naar de 1. divisjon, maar keerde na een jaar weer terug.

In 2006 werd men kampioen van de 2. divisjon en promoveerde naar de 1. divisjon, alleen was dat avontuur van korte duur, want het verbleef er slechts één seizoen. Door het behalen van het kampioenschap in 2009 kon Strømmen IF opnieuw de stap maken naar het tweede niveau. Na twaalf seizoenen volgde directe degradatie.

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie:  Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

Externe links
 Officiële website

Lillestrøm
Noorse voetbalclub
Viken
Sport in Viken